Perlweiß ist laut Duden ein silbrig-weißer Farbton mit cremefarbener Abschattung.

Perlweiß ist 

 ein alter Handelsname für das giftige weiße Farbpigment Bleiweiß
 eine Handelsmarke der Fette Pharma AG für Zahnpflegeprodukte vor allem zur Zahnaufhellung
 der gelb-beige RAL-Farbton 1013, auch Elektroweiß genannt, siehe RAL-Farbe#Gelb und Beige